Ermida peut désigner :
au Portugal :
Ermida, paroisse civile de la municipalité de Castro Daire, située dans le district de Viseu et la région Centre ;
Ermida, paroisse civile de la municipalité de Ponte da Barca, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord ;
Ermida, paroisse civile de la municipalité de Sertã, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Ermida, paroisse civile de la municipalité de Vila Real, située dans le district de Vila Real et la région Nord.